Крахмалёва — женская форма русской фамилии Крахмалёв.

Известные носители  Крахмалёва, Анастасия Анатольевна (род. 1986) — российская спортсменка, мастер спорта России международного класса.
 Крахмалёва, Клара Сергеевна (1926—2017) — советская актриса оперетты, заслуженная артистка РСФСР.